Armadillo (film), documentaire sur la guerre, sortie .
 Armadillo (comics), personnage de fiction des comics Marvel.
 Armadillo est un nom d'animal - d'origine espagnole - désignant le tatou.
 Armadillo est le nom d'une bibliothèque d'algèbre linéaire développée en C++.
 Armadillon désigne un véhicule blindé improvisé utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée britannique pendant la phase critique de la menace d'invasion allemande entre 1940 et 1941.
 Armadillo est une ville dans les jeux Red Dead Redemption et Red Dead Rédemption 2 créés par Rockstar.